El término prenda puede referirse a:
 La ropa (también llamada «indumentaria» o «prenda»), una pieza de vestimenta para los seres humanos.
 La prenda (derecho), el concepto de prenda como garantía real de un crédito.
 La prenda (derecho romano), el concepto histórico de prenda en el derecho romano.
 El contrato de prenda, un contrato mediante el cual se constituye una garantía real de prenda.